Рокса́на Рубе́новна Бабая́н (Держа́вина; род. 30 мая 1946, Ташкент, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса театра и кино, народная артистка РФ (1999).

Вдова актёра народного артиста РСФСР Михаила Державина (1936—2018), официально носит его фамилию, но выступает под своей девичьей.

Биография

Ранние годы 
Роксана Бабаян родилась 30 мая 1946 года в Ташкенте в семье инженера Рубена Михайловича Мукурдумова и певицы и пианистки Седы Григорьевны Бабаян. Двоюродный брат — Юрий Арзуманов, профессор. Дальним родственником Роксаны является российский тележурналист Роман Бабаян.

В 1970 году окончила Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, факультет промышленного и гражданского строительства (ПГС). Учась в институте, участвовала в художественной самодеятельности, занимая призовые места на песенных конкурсах.

Карьера 
В год окончания вуза руководитель Государственного эстрадного оркестра Армении народный артист СССР Константин Орбелян пригласил Роксану к себе в оркестр, в Ереван, где и происходило затем её становление как профессиональной певицы. С 1973 года (по другим сведениям — с 1975 года) стала солисткой ВИА «Голубые гитары».

Поворотным моментом в карьере стало участие в международном фестивале шлягеров «Дрезден-1976» («Internationales Schlagerfestival Dresden») 16—19 сентября 1976 года в ГДР. Несмотря на очень сильный состав конкурсантов и постоянные симпатии немецкого жюри к своим исполнителям из ГДР (в 9 из 17 фестивалей именно им отдавали победу), Роксане Бабаян удалось выиграть (ввиду того, что «гран-при» в те годы не присуждался, победой считалось присуждение 1-й премии) главный международный конкурс ГДР благодаря очень интересной песне Игоря Гранова на стихи Онегина Гаджикасимова «Дождь», согласно условиям конкурса, исполненной частично на немецком языке (перевод написал ) и продемонстрированным певицей выдающимся вокальным способностям. После фестиваля фирма «Амига» выпустила диск-гигант, куда вошла и песня Бабаян.

Благодаря этой победе, Бабаян выступила на главном советском фестивале «Песня года — 1977» с песней Полада Бюль Бюль оглы на стихи Ильи Резника «И снова солнцу удивлюсь», и, согласно хит-параду «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец» по итогам 1977 и 1978 годов входила в шестёрку самых популярных певиц СССР.

С конца 70-х годов живёт в Москве, с 1978 года — солистка Москонцерта.

В 1983 году окончила административно-экономический факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС).

В 1984 году был снят фильм-концерт «Поёт Роксана Бабаян».

Во время телемоста «Москва-Гавана» 1987 года Роксана Бабаян исполнила песню «Счастье близко, счастье далеко».

Новый период популярности пришёл с конца 1980-х годов, когда Бабаян ежегодно выходила в финалы фестиваля «Песня года» с 1988 по 1996 годы. Самым популярным хитом певицы в тот период стала песня «Чары колдовские» на музыку Владимира Матецкого и стихи Михаила Шаброва (1994 год).

На фирме «Мелодия» были выпущены 7 виниловых пластинок певицы. В 80-е годы Роксана Бабаян сотрудничала с ансамблем солистов фирмы «Мелодия» под руководством Бориса Фрумкина.

В 1991 на песню «Восток — дело тонкое» (музыка В. Матецкого, слова М. Шаброва) впервые в России был создан мультипликационный видеоклип (режиссер-аниматор Александр Горленко). Помимо этого на песни Бабаян сняты видеоклипы «Океан стеклянных слёз» (1994), «Из-за любви» (1996), «Прости» (1997) и другие.

В 1998 году Роксана Бабаян записала шуточный микс «Ау» в дуэте с группой «Ляпис Трубецкой».

Получила третье высшее образование, защитила кандидатскую диссертацию по формированию личности в подростковом возрасте. Работала на телевидении с собственными телепроектами: «Завтрак с Роксаной» (в рамках программы «Утро» ОРТ), «Трудное счастье» (в рамках программы «Сегоднячко» НТВ) и «Роксана: Мужской журнал».

В 2007 году сыграла роль главной героини в постановке «Ханума». В 2010 году сыграла Шахерезаду в постановке Роберта Манукяна «1002-я ночь».

В 2013 году представила композицию «Курс на забвение». Бабаян пела её в дуэте с Александром Ивановым, солистом группы «НАИВ».

С 3 ноября 2020 года начал работу «Национальный центр творческого развития Роксаны Бабаян».

Осенью 2022 года стала участником 3-го сезона шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ.

Общественная деятельность 
Попечитель фонда «Право на чудо», президент российской лиги защиты животных.

Член российской политической партии «Единая Россия».

С января по октябрь 2012 года — член «Народного штаба» (по городу Москве) кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Личная жизнь 
Первый муж — Евгений Томах (умер 18 сентября 2019 года).

Второй муж — народный артист РСФСР Михаил Державин (1936—2018).

Детей не было.

Творчество

Театр 
 «Ханума» А. Цагарели. Режиссёр: Роберт Манукян — Ханума.

Фильмография 
  — Бабник — жена Михаила Дмитриевича.
  — Моя морячка — работница проката музыкальных инструментов.
  — Новый Одеон — жена покупателя (Александр Панкратов-Чёрный).
  — Третий не лишний — гадалка.
  — Жених из Майами — экстрасенс.
  — Импотент — Халима.
  — Примадонна Мэри — сотрудница турфирмы «Фокус-интернешнл».
  — Ханума (фильм-спектакль) — Ханума.

Награды 
 почётное звание «Заслуженная артистка РСФСР» (7 января 1988) — за заслуги в области советского музыкального искусства
 почётное звание «Народная артистка Российской Федерации» (8 января 1999) — за большие заслуги в области искусства

Примечания

Ссылки 
 Роксана Бабаян. Биография.  Сайт «Письма о Ташкенте» (Узбекистан) // mytashkent.uz

Выпускники Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта
Выпускники ГИТИСа
Члены «Единой России»
Артисты Москонцерта
Активисты защиты прав животных